Джадж Рейнхолд (; полное имя Edward Ernest Reinhold Jr.; 21 мая 1957, Уилмингтон, Делавэр, США) — американский актёр.

Рейнхолд родился в семье третейского судьи и вырос в городе Фредериксбурге в Виргинии и Уэст-Палм-Бич, учился в Университете Мэри Вашингтон и Школе искусств Северной Каролины. Джадж Рейнхолд дебютировал в телевизионном фильме «Survival of Dana» 1979 года, а широкую популярность в США приобрёл после комедии «Беспечные времена в Риджмонт-Хай» (1982). Международную известность Джаджу Рейнхолду принесла комедия «Полицейский из Беверли-Хиллз» 1984 года с участием Эдди Мерфи. В комедии 1994 года «Санта-Клаус» Рейнхолд играл одну и главных ролей с Тимом Алленом.

Фильмография

Ссылки 

 

Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины
Выпускники Университета Мэри Вашингтона
Выпускники Государственного колледжа Палм-Бич